Gresley ist der Familienname folgender Personen:

 Henri François Xavier Gresley (1819–1890), französischer General und Kriegsminister
 Nigel Gresley (1876–1941), britischer Dampflokomotivkonstrukteur